Марьино — деревня в центральной части Струго-Красненского района Псковской области. Является административным центром Марьинской волости.

Расположена на западной границе посёлка и городского поселения Струги Красные.

Население 

Численность населения составляет 648 жителей (2000 год), на 2011 год — 648 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района